Йожеф Тот ():
 Тот, Йожеф (1929—2017) — венгерский футболист, участник чемпионата мира 1954 года.
 Тот, Йожеф (1951—2022) — венгерский футболист, участник чемпионатов мира 1978 и 1982 года.
 Тот, Йожеф (1927—1959) — участник Венгерского восстания 1956 года.